Els cipriniformes són un ordre de peixos osteïctis que viuen gairebé exclusivament en les aigües dolces continentals.

Morfologia 
 Són fisòstoms i tenen un aparell de Weber (cadena d'ossets derivats de les quatre primeres vèrtebres troncals que uneixen la bufeta natatòria amb l'òrgan de l'oïda i que serveix per a transmetre les vibracions que es produeixen sota l'aigua).
 Els radis de les aletes solen ser tous; les ventrals són abdominals o absents, la caudal és homocerca, i el primer radi de la dorsal i de l'anal és espinós.

Distribució geogràfica 
N'hi ha unes 6.000 espècies repartides per tots els continents (tret d'Austràlia).

Observacions 
Algunes espècies de cipriniformes són preades per llur carn, mentre que unes altres constitueixen vistosos peixos d'aquari.

Referències

Enllaços externs 
 Els cipriniformes de la península Ibèrica i les Balears. 
 Els cipriniformes a la web de FishBase.  
 Els cipriniformes a l'Animal Diversity Web. 
 Taxonomia dels cipriniformes